Chancelier a plusieurs significations :
 Chancelier, titre officier attribué dans de nombreuses sociétés
 
 Chancelier fédéral (Allemagne), chef du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
 Chancelier fédéral (Autriche), président du gouvernement fédéral d'Autriche
 Chancelier (université), titre honorifique de dirigeant d'université
 Chancelier de France, premier officier de la hiérarchie de l'Ancien Régime en France
 Chancelier impérial, ministre chargé de la politique du Reich sous l'Empire allemand
 Chancelier du Reich, chef de gouvernement du Reich allemand sous la République de Weimar et le Troisième Reich
 Chancelier (Empire carolingien), dirigeait les clercs et les secrétaires du palais sous les Carolingiens

Voir aussi